Indice di sviluppo umano – indicatore di sviluppo macroeconomico per valutare la qualità della vita dei membri di un Paese
 Indice di sviluppo umano – rapporto del 2005 basato sui dati del 2003
 Indice di sviluppo umano – rapporto del 2006 basato sui dati del 2004
 Indice di sviluppo umano – rapporto del 2009 basato sui dati del 2007